A Scratch the Upsetter Again egy 1970-es The Upsetters album.

Számok

A
Bad Tooth
The Dentis
Outer Space
One Punch
Will You Still Love Me – Dave Barker
Take One

B
Soul Walk
I Want to Thank You
Mule Train – Count Prince Miller
Touch Of Fire
She Is Gone Again – Alva Lewis
The Result

The Upsetters-albumok
1970 nagylemezei